Sorsasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sorsasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Sorsasaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Sorsasaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Sorsasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,18, long 29,57), 
 Sorsasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Sorsasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Sorsasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Sorsasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,56, long 29,60), 

Robotskapade Finlandförgreningar